Spojení písmen M a číslice 85 může mít různé významy:

 Messier 85 – čočková galaxie v souhvězdí Vlasů Bereniky
 Dálnice M85 (Maďarsko) – rychlostní silnice v Maďarsku